Serie B 1963-1964 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1963-1964 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie B 1963-1964 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano